Костомаровская улица () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Пятницкая до улицы Мстиславская, исторически сложившаяся местность (район) Ковалёвка.

Нет примыкающих улиц.

История 
Костомаровская улица — в честь русского историка Николая Ивановича Костомарова — была проложена в 1930-е годы и застроена индивидуальными домами.

Костомаровская улица была переименована на улица Чапаева — в честь участника Первой мировой и Гражданской войн Василия Ивановича Чапаева.

24 декабря 2015 года улице было возвращено историческое название, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 308-р «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць міста»)

Застройка 
Улица проложена в северо-восточном направлении параллельно улице Котляревского. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой.

Учреждения: 
 дом № 6 А — детсад № 71

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 851 ЧАПАЄВА ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова